Sixpence None the Richer — третий альбом американской группы Sixpence None the Richer, выпущенный в 1997 году.

Список композиций 
 «We Have Forgotten» (Slocum) — 5:07
 «Anything» (Slocum) — 4:44
 «The Waiting Room» (Donohue, Slocum) — 5:15
 «Kiss Me» (Slocum) — 3:30
 «Easy to Ignore» (Nash) — 3:52
 «Puedo Escribir» (Baker, Neruda, Plasencio, Slocum) — 3:45
 «I Can’t Catch You» (Slocum) — 4:12
 «The Lines of My Earth» (Slocum) — 4:26
 «Sister, Mother» (Slocum) — 3:05
 «I Won’t Stay Long» (Ashworth) — 2:15
 «Love» (Slocum) — 3:56
 «Moving On» (Donohue, Slocum) — 3:56
 «There She Goes» (Mavers) — 2:42

Места в чартах 
Альбом

Синглы — Billboard (Северная Америка)

Ссылки 
 Sixpence None The Richer на discogs.com

Альбомы 1997 года
Альбомы Sixpence None the Richer